são-roquense – abitanti di São Roque de Minas
são-roquense – abitanti di São Roque do Canaã
são-roquense – abitanti di São Roque